Europoort, een industrie- en havengebied in Rotterdam
Rotterdam-Europoort (film), een documentaire van Joris Ivens over dit gebied